Футбольная лига Англии 1904/05 () — 17-й сезон Футбольной лиги Англии. В высшем дивизионе сыграли 18 клубов. Чемпионом Англии впервые в своей истории стал клуб «Ньюкасл Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Ливерпуль».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1904/05 на сайте RSSSF.com

1904
Футбол в Англии в сезоне 1904/1905